Rose se poate referi la:

 Rose, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 Axl Rose, un cântăreț, compozitor și muzician american
 Irwin Rose, un chimist evreu-american, laureat al Premiului Nobel pentru chimie